Verona, női keresztnév

Földrajz
 Olaszország
 Verona, település Veneto régióban, Verona megye székhelye
 Verona megye, olasz közigazgatási egység
 Villafranca di Verona, település Olaszországban, Veneto régióban, Verona megyében
 Amerikai Egyesült Államok
 Verona, település Észak-Dakota államban, LaMoure megyében
 Verona, település Illinois államban, Grundy megyében
 Verona, település Kalifornia államban, Alameda megyében
 Verona, település Kentucky államban, Boone megyében
 Verona, település Mississippi államban, Lee megyében
 Verona, település Missouri államban, Lawrence megyében
 Verona, település Nebraska államban, Clay megyében
 Verona, település New Jersey államban, Essex megyében
 Verona, település New York államban, Oneida megyében
 Verona, település Ohio államban, Montgomery és Preble megyékben
 Verona, település Pennsylvania államban, Allegheny megyében
 Verona, település Virginia államban, Augusta megyében
 Kanada
 Verona, település Ontario államban
 Mexikó
 Verona, település Alsó-Kalifornia államban, Tijuana községben

Közlekedés
 Verona, 1865-ben épült brit gőzhajó
 Verona, 1908-ban épült olasz gőzhajó
 Verona, 1910-ben épült amerikai gőzhajó
 Ford Verona, Brazíliában gyártott Ford-modell
 Suzuki Verona, amerikai Suzuki-modell

Sport
 Hellas Verona FC, olasz labdarúgócsapat
 AC ChievoVerona, olasz labdarúgócsapat